

Chimica 
 Trp – Abbreviazione dell'α-amminoacido Triptofano

Codici 
 TRP – codice identificativo dell'NDB e del VORTAC di Trapani, radioassistenze per la navigazione aerea
 trp – codice ISO 639-3 della lingua kok borok